Т-50 может означать:
 Т-50 — советский лёгкий танк периода Второй мировой войны.
 Т-50 — заводской индекс российского истребителя пятого поколения Су-57, разработанного в ОКБ «Сухой» в рамках программы ПАК ФА.
 Т-50 — трактор производства Владимирского моторо-тракторного завода.
 KAI T-50 Golden Eagle — двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолёт.